|-
| 119201 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119202 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119203 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119204 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119205 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119206 - || || 25 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119207 - || || 21 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119208 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119209 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119210 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119211 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119212 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119213 - || || 25 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119214 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119215 - || || 22 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119216 - || || 22 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119217 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119218 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119219 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119220 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119221 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119222 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119223 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119224 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119225 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119226 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119227 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119228 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119229 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119230 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119231 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119232 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119233 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119234 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119235 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119236 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119237 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119238 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119239 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119240 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119241 - || || 19 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119242 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119243 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119244 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119245 - || || 26 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119246 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119247 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119248 Corbally || || 10 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 119249 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119250 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119251 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119252 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119253 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119254 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119255 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119256 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119257 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119258 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119259 - || || 9 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119260 - || || 9 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119261 - || || 11 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119262 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119263 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119264 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119265 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119266 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119267 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119268 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119269 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119270 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119271 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119272 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119273 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119274 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119275 - || || 14 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119276 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119277 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119278 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119279 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119280 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119281 - || || 9 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119282 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119283 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119284 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119285 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119286 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119287 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119288 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119289 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119290 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119291 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119292 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119293 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119294 - || || 18 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119295 - || || 18 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119296 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119297 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119298 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119299 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119300 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9